Педология — наука, может означать:

 Педология, в почвоведении (, педон — почва и , логос — знание, наука) — наука об изучении почв в природной среде, один из геологических и физических разделов почвоведения.
 Палеопедология или Палеопочвоведение — наука о палеопочвах (ископаемые или погребённые почвы).
 Педология, в педагогике (от  — дитя и  — знание, наука) — направление в науке, ставившее своей целью объединить подходы различных наук (медицины, биологии, психологии, педагогики) к развитию ребёнка.
 «Педология» — журнал.

См. также 
 Педологический журнал — орган Орловского педологического общества.

Примечания